Zamek w Mużakowie () – zamek znajdujący się w Parku Mużakowskim (Fürst-Pückler-Park Bad Muskau) w jego części należącej do Niemiec.

Zamek został wzniesiony w XVI wieku w stylu renesansowym.

Linki zewnętrzne 
 

Bad Muskau
Mużaków